La Michoacana es un grupo de diferentes heladerías mexicanas, con un estimado de 8 a 15 mil locales en México. La cadena es un modelo de negocio exitoso de una red de negocios familiares, ninguna empresa los opera como una franquicia formal. En 1992 Alejandro Andrade y un grupo de entusiastas estudiantes del ITESO desarrollaron una imagen que unificara todos los salones de La Michoacana. Y ahora es una imagen que pertenece a todo el pueblo de Tocumbo.  Las paleterías que llevan el nombre de La Michoacana (o variaciones de éste) también se encuentran en todo Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Controversia 
La estructura informal del negocio ha provocado batallas legales por los derechos de la marca La Michoacana. Actualmente, hay tres marcas diferentes en México que reclaman la propiedad del nombre. Se trata de Paleterías La Michoacana, La Nueva Michoacana y Helados La Michoacana. Todas ellas presentan la estética emblemática del nombre, presentando paletas de color rosa y negro, y destacando una mujer mexicana en el logotipo.

Además, debido al hecho de que no son operados como franquicias, sino como pequeños negocios independientes que deciden utilizar el nombre, la calidad del producto, los precios y la variedad, el producto en sí puede variar ampliamente entre los locales..

Referencias 

Ice cream brands
Ice cream parlors
Dairy products companies of Mexico